— японская сэйю, актриса и певица. Сотрудничает с агентством Ogipro the Next. На шестой церемонии Seiyu Awards 2012 года вместе с Дзюнко Такэути удостоилась награды за лучшую совместную работу. В том же году выпустила дебютный альбом Afterglow.

Роли

Аниме-сериалы 
2006 год
 Onegai My Melody — Мэгуми Катори
2007 год
 Neko no Shuukai — Тёби, Дочка
 Reborn! — Базиль
2008 год
 To Aru Majutsu no Index — Саша Кройцеф
 Yu-Gi-Oh! 5D’s — Рука
2009 год
 Reborn! — Альфин
2011 год
 Inazuma Eleven GO — Тэмма Мацукадзэ 
 Chihayafuru — Арата Ватая (в молодости)
 Lupin III: Touhou Kenbunroku ~Another Page~ — Руми
 Hunter × Hunter — Дзуси
2012 год
 Inazuma Eleven GO: Chrono Stone — Тэмма Мацукадзэ
 Smile PreCure! — Кэйта Мидорикава
 Natsuiro Kiseki — Кохару Окияма
2013 год
 Inazuma Eleven GO: Galaxy — Тэмма Мацукадзэ
 Love Lab — Рэнтаро Курахаси
 Senyu — Фебуар Цвай
 Suisei no Gargantia — Бебель
 Pokémon XY — Тони, Яякома/Хиноякома, Омбат
 Doki Doki PreCure — Ракель
2014 год
 Hitsugi no Chaika — Тору Акура (в молодости)
 Mahou Shoujo Taisen — Рэнка Ариакэ
 Soredemo Sekai wa Utsukushii — Кара Лемерси
2015 год
 Ore Monogatari!! — Макото Сунакава (в молодости)
 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka — Гефест
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Куделия Айна Бернстайн
 Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama — Макото Ёцуба
 Pokémon: XY & Z — Омбат
2016 год
 Kiznaiver — Тидори Такасиро
 Naruto: Shippuuden — Итати Утиха (в молодости)
 Macross Delta — Хайнц Нерих Уиндермер (Хайнц II)
2018 год
 Inazuma Eleven: Ares no Tenbin — Хиёри Масакацу, Ли Хао/Ли Кобун
 Inazuma Eleven: Orion no Kokuin — Хиёри Масакацу, Ли Хао/Ли Кобун/Фудзимару Мутэкигахара

Анимационные фильмы 
 Gekijou-ban Yu-Gi-Oh! ~Chou-Yuugou! Jikuu o Koeta Kizuna (2010) — Рука
 Planzet (2010) — Каори Сагава
 Ловцы забытых голосов (2011) — Мики
 Inazuma Eleven GO: Kyuukyoku no Kizuna Griffon (2011) — Тэмма Мацукадзэ
 Inazuma Eleven GO VS. Danball Senki W (2012) — Тэмма Мацукадзэ
 Magic Tree House (2012) — Тедди
 Eiga Dokidoki! Precure Mana Kekkon!!? Mirai ni Tsunagu Kibou no Dress (2013) — Ракель
 Сад изящных слов (2013) — Рика Тэрамото
 Hunter × Hunter -The Last Mission- (2013) — Дзуси
 Precure All Stars New Stage 2: Kokoro no Tomodachi (2013) — Ракель
 Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match (2014) — Тэмма Мацукадзэ
 Pokémon the Movie XY: Hakai no Mayu to Diancie (2014) — Яякома
 Pikachu to Pokémon Ongakutai (2015) — Хиноякома, Омбат
 Жил-был кот (2016) — младший брат Рудольфа

OVA 
 Yu-Gi-Oh! 5D’s Shinka Suru Kettō! Stardust vs Red Daemons (2008) — Рука
 Chain Chronicle (2014) — Альдора, Марина
 Elite Jack!! (2014) — Сюри Эхара

Телесериалы 
 Utsukushii Rinjin (2011) — Минами

Видеоигры 
 Harvest Moon DS: Grand Bazaar (2008) — Гретель
 Inazuma Eleven Strikers (2011) — Тэмма Мацукадзэ
 Inazuma Eleven GO (2011) — Тэмма Мацукадзэ
 Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme (2011) — Тэмма Мацукадзэ
 Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone (2012) — Тэмма Мацукадзэ
 Inazuma Eleven GO Strikers 2013 (2012) — Тэмма Мацукадзэ 
 Inazuma Eleven GO: Galaxy (2013) — Тэмма Мацукадзэ
 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart (2014) — Айзен Буросса

Дискография

Альбомы 
 Afterglow (2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ogipro the Next

Актрисы озвучивания Японии
Актрисы Японии